I monelli (Brats), film diretto da James Parrott (1930)
I monelli (Los golfos), film diretto da Carlos Saura (1960)